Papež je lahko:
 papež - vodja Rimskokatoliške cerkve
 papež (aleksandrijski) - vodja koptske cerkve
 Papež, priimek več znanih ljudi